Peter Fischer (1903-1980) – fotografo tedesco
 Peter Fischer (1925-2004) – oboista tedesco
 Peter-Michael Fischer (1936) – musicologo tedesco
 Peter Fischer (1939) – giurista austriaco
 Peter Fischer (1940) – politico tedesco
 Peter Michael Fischer (1946) – archeologo austriaco-svedese
 Peter Fischer (1954) – sciatore alpino tedesco
 Peter Fischer – slittinista tedesco
 Peter Fischer-Møller (1955) – vescovo danese
 Peter Fischer (1956) – dirigente sportivo tedesco
 Peter Fischer (1965) – conduttore radiofonico tedesco
 Peter Fischer (1966) – chitarrista tedesco
 Peter S. Fischer – produttore televisivo statunitense